Цепь в алгебраической топологии и дифференциальной геометрии — конструкция, обобщающее понятие многоугольника, используется для определения гомологий пространства и интегрирования дифференциальных форм на нём.

Определение 
Криволинейным симплексом называется дважды непрерывно дифференцируемое невырожденное отображение симплекса  в евклидовом пространстве в топологическое пространство .

Цепью называется элемент свободного модуля над кольцом целых чисел, порождённого множеством симплексов данного топологического пространства, то есть формальная сумма
 

Число  называется кратностью симплекса . Сумма цепей определяется как сумма элементов модуля.

Граница  криволинейного симплекса  определяется как образ границы симплекса  под действием отображения . На произвольные цепи граничный оператор продолжается по линейности, то есть

Связанные определения 
 Цикл — это цепь, граница которой равна нулю.

Литература 
 

Алгебраическая топология
Дифференциальная геометрия и топология